El término seguidilla puede referirse:

 a la seguidilla, una estrofa de cuatro versos de arte menor;
 a la seguidilla, una canción típica del folclore español.